Plaatsen in Bulgarije
 Bistritsa (Blagoevgrad), een dorp in Blagoevgrad
 Bistritsa (Kjoestendil), een dorp in Kjoestendil
 Bistritsa (Sofia), een dorp in Sofia

Zie ook 
 Bistrica
 Bistricë